Aritmetikenhet, en av komponenterna i von Neumann-arkitekturen. Förkortas ofta ALU (Arithmetic Logic Unit).

I en modern processor kan det ofta finnas flera integrerade exekveringsenheter för aritmetik. Enheten har ofta inbyggt stöd för de fyra räknesätten för heltal, samt grundläggande binära operationer som AND, OR, XOR på heltal. I enklare processorer kan ibland multiplikation, och främst division, saknas.

Av konvention använder man främst benämningen för enheter som arbetar på heltal. Flyttal (decimaltal) hanteras ofta av specifika enheter för detta. Dessa kan ha fler inbyggda operationer, som de trigonometriska funktionerna, logaritmering och kvadratrot. Vidare finns det också ofta specifika enheter för adressgenerering. Dessa är också en form av aritmetikenheter, men med specialising på de multiplikationer och additioner som krävs för att hitta rätt adress i datorns minne. I den idealiserade von Neumann-arkitekturen kan man välja att se adressgenerering som en del av styrenheten och inte aritmetikenheten.

Datorteknik